Czaplino bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Czaplino (Choroszcz), ein Dorf der Gmina Choroszcz in der Woiwodschaft Podlachien
 Czaplino (See) (dt. Zepplinsee) ein See bei Czaplinek in der Woiwodschaft Westpommern